Michał Korpal (1854-1915) – rzeźbiarz
 Wojciech Korpal (1947-2010) – polski chemik